

Cucina 
 Kirsch – acquavite con una gradazione alcolica dal 40% sino al 45% ricavata dalle ciliegie

Scienze 
 Equazioni di Kirsch – descrivono le tensioni elastiche intorno ad un foro in una piastra infinita sottoposta ad uno stato di tensione monoassiale
 Filo di kirsch (o filo di Kirschner) – filo rigido e sottile che viene usato in chirurgia ortopedica per immobilizzare frammenti ossei

Persone 
 Aaron Kirsch (1983) – wrestler statunitense
 Alex Kirsch (1992) – ciclista su strada lussemburghese 
 Carolyn Kirsch (1942) – attrice, ballerina e cantante statunitense
 Ernst Gustav Kirsch (1841-1901) – matematico e ingegnere tedesco
 Karsten Kirsch (...) – astronomo tedesco
 Nicky Kirsch (1901-1983) – calciatore lussemburghese
 Sarah Kirsch (1935-2013) – poetessa tedesca 
 Stan Kirsch (1968) – attore e regista statunitense
 Theodor Franz Wilhelm Kirsch (1818-1889) – entomologo tedesco